Terrer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Terrer (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Terrer (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar